Masters of Chant Chapter III é o terceiro álbum de Gregorian, ou o quarto se considerar o álbum Sadisfaction.

Faixas 
 "Join Me" (com Sarah Brightman) (Ville Valo) – 4:10 (original por HIM)
 "Be" (Neil Diamond) – 5:20 (original por Neil Diamond)
 "Blasphemous Rumours" (Martin Gore) – 4:07 (original por Depeche Mode)
 "Only You" (Vince Clarke) – 3:52 (original por Yazoo)
 "Blue Monday" (New Order) – 3:24 (original por New Order)
 "Sacrifice" (Bernie Taupin, Elton John) – 4:27 (original por Elton John)
 "Ordinary World" (Duran Duran) – 5:46 (original por Duran Duran)
 "Fields of Gold" (Sting) – 3:31 (original por Sting)
 "Before the Dawn" (Amelia Brightman, Carsten Heusmann, Jan-Eric Kohrs) – 4:06
 "I Won't Hold You Back" (Steve Lukather) – 4:56 (original por Toto)
 "Wicked Game" (Chris Isaak) – 5:10 (original por Chris Isaak)
 "Out of the Cold" (Amelia Brightman, Carsten Heusmann, Jan-Eric Kohrs) – 3:52
 "Join Me" (Remix final, versão Chillout) – 4:14

Faixas bônus 
 "Voyage Voyage 2002"
 "Ouragan" (Romano Musumarra) (original por Princess Stéphanie of Monaco)
 "Juste Quelques Hommes" (Jean-Jacques Goldman) (original por Jean-Jacques Goldman)

Álbuns de 2002
Álbuns de Gregorian
Álbuns produzidos pela Nemo Studio